Praha er det tjekkiske navn for byen Prag, som er Tjekkiets hovedstad.

Praha kan også referere til:
 Praha (Slovakiet) − en landsby i Lučenec-distriktet i Slovakiet
 Praha (Texas) − et kommunefrit område i Fayette County, Texas
 (2367) Praha − en asteroide
 Praha (eksperimentalfilm) − en dansk eksperimentalfilm fra 1994 af Kassandra Wellendorf
 Praha (tog) – et eksprestog som kører mellem Warszawa og Prag